Foguang-Tempel bezeichnet verschiedene buddhistische Tempel:

den Foguang-Tempel (Wutai) in der chinesischen Provinz Shanxi
den Foguang-Tempel (Mangshi) in der chinesischen Provinz Yunnan